Талькана (◌݇, ◌̄, ◌̱; , разрушитель; также , сокрывающая чёрточка) — диакритический знак сирийского письма, обозначающий немые (нечитаемые) буквы в начале и середине слова.

Использование 
В современных новоарамейских языках используется, чтобы сгладить различия между ними и классическим сирийским языком.

В восточносирийском письме всегда располагается над немой буквой и имеет вид наклонной черты. Может сочетаться только с буквами , , , , , , ,  и , однако буквы , ,  и  часто являются немыми, даже если не помечены тальканой. В западносирийском письме имеет вид горизонтальной черты и может располагаться как над, так и под буквой. Буквы с тальканой называются тликта ().

Изначально не использовалась для обозначения немых букв на конце слова; впрочем, в современном туройо такая практика иногда встречается.

Пример употребления можно встретить в имени  (, Мат-Марьям, Дева Мария).

При транслитерации буквы с тальканой, как правило, передаются заключёнными в скобки.

Кодировка 
Талькана была добавлена в стандарт Юникод в версии 3.0 в блок «Сирийское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+0747 (этот же символ представляет мархатану). Для представления западносирийской горизонтальной тальканы также могут использоваться макрон (◌̄) и макрон снизу (◌̱).

Примечания

Литература

Ссылки 

Сирийские диакритические знаки